Cisza wieczorna – cykl sonetów Jana Kasprowicza. Pochodzi z tomiku Krzak dzikiej róży z 1898. Cykl składa się z pięciu utworów, które realizują model sonetu tercynowego. Są one napisane dziewięciozgłoskowcem. Rymują się zgodnie z modelem tercyny: aba bcb cdc ded ee.

Rozmiłowana, roztęskniona,
Hen! od wieczornej idzie zorzy
Zamykać Tatry w swe ramiona.

Przed nią zawiewa oddech boży:
Wonie jedliczne i świerkowe
Ze swych lesistych wstają łoży.

A ona tuli jasną głowę
Do Osobistej, by wraz potem
Kłaść ją na piersi Giewontowe.

Po reglach muśnie li przelotem,
Czoło Świnicy w żar rozpali
I Hawrań zleje krwawym złotem.

Tak mknąc po szczycie i po hali,
Z ogniem tęsknicy ginie w dali...

Przypisy 

Twórczość Jana Kasprowicza
Cykle sonetów